Dieser Artikel behandelt die japanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002.

Qualifikation 

Als Gastgeber war Japan direkt für die Weltmeisterschaftsendrunde qualifiziert.

Japanisches Aufgebot

Vorrunde 
Als Gastgeber war Japan bei der Auslosung der Vorrundengruppen gesetzt. Gegner wie Brasilien, Argentinien oder Frankreich stellten damit keine unmittelbare Gefahr dar. 

Im ersten Spiel musste Japan gegen Belgien antreten. Nachdem die Europäer lange feldüberlegen waren und verdient durch ein Tor von Marc Wilmots in Führung gingen, setzten die Japaner in einem entschlossenen Sturmlauf die unsichere belgische Abwehr massiv unter Druck. Das Spiel endete letztlich mit einem Unentschieden.

Im zweiten Spiel kam Japan zum ersten Sieg in einer WM-Endrunde. Mit 1:0 wurde Russland, der Favorit auf den Gruppensieg, geschlagen. Im letzten Spiel wurde mit einem 2:0 über Außenseiter Tunesien der erste Platz der Gruppe H erreicht.

Achtelfinale 
Im Achtelfinale geriet Japan gegen die Türkei früh in Rückstand. Trotz Feldüberlegenheit und einem Eckenverhältnis von 8:4 konnte man gegen die massierte türkische Abwehr nicht ausgleichen. Einer der beiden Gastgeber war damit aus dem Turnier ausgeschieden.

2002
Japan